Malinowka (russisch Малиновка) ist der Name mehrerer Dörfer und Siedlungen in Russland:
 in der Region Altai, siehe Malinowka (Region Altai)
 in der Oblast Belgorod, siehe Malinowka (Belgorod)
 im Rajon Bureja der Oblast Amur, siehe Malinowka (Amur, Bureja)
 im Rajon Schimanowsk der Oblast Amur, siehe Malinowka (Amur, Schimanowsk)
 im Rajon Belebei der Republik Baschkortostan, siehe Malinowka (Baschkortostan, Belebei)
 im Rajon Siantschurinski der Republik Baschkortostan, siehe Malinowka (Baschkortostan, Siantschurinski)
 in der Oblast Kaliningrad, siehe:
 Malinowka (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk (Stangau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Malinowka (Kaliningrad, Gurjewsk, Chrabrowo) im Rajon Gurjewsk
 Malinowka (Kaliningrad, Gwardeisk) im Rajon Gwardeisk (Biothen und Podewitten, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Malinowka (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk (Wolmen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Malinowka (Kaliningrad, Selenogradsk) im Rajon Selenogradsk (Wargenau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Malinowka (Kaliningrad, Slawsk) im Rajon Slawsk (Sprakten, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Malinowka im Rajon Neman (Meschken, 1938 bis 1946 Meschenhof, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), jetzt: Griwino (Kaliningrad)
 in der Oblast Kemerowo, siehe Malinowka (Kemerowo)
 im Rajon Atschinsk der Region Krasnojarsk, siehe Malinowka (Krasnojarsk, Atschinsk)
 im Rajon Sajanski der Region Krasnojarsk, siehe Malinowka (Krasnojarsk, Sajanski)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Malinowka (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Sachalin, siehe Malinowka (Sachalin)
 im Rajon Arkadak der Oblast Saratow, siehe Malinowka (Saratow, Arkadak)
 im Rajon Rtischtschewo der Oblast Saratow, siehe Malinowka (Saratow, Rtischtschewo)
 in der Oblast Tambow, siehe Malinowka (Tambow)
 in der Oblast Tjumen, siehe Malinowka (Tjumen)
 im Rajon Koschewnikowo der Oblast Tomsk, siehe Malinowka (Tomsk, Koschewnikowo)
 im Rajon Tomsk der Oblast Tomsk, siehe Malinowka (Tomsk, Tomsk)
 in der Oblast Omsk, siehe Malinowka (Omsk)

Flüsse
 Malinowka (Bolschaja Ussurka), ein Zufluss der Bolschaja Ussurka in Russland
 Malinowka (Muljanka), ein Zufluss der Muljanka in Russland

Siehe auch:
 Aqmol, Dorf in Kasachstan, ehemals Malinowka
 Malinówka
 Malyniwka, ukrainische Entsprechung des Ortsnamens